Anne Devlin ist der Name folgender Personen:

*Anne Devlin (Irische Unabhängigkeitsbewegung) (1780–1851), Vertreterin der Bewegung zur Schaffung einer Irischen Republik
Anne Devlin (Autorin) (* 1951), irische Autorin

Anne Devlin bezeichnet:
 Anne Devlin (Film), irischer Film von Pat Murphy aus dem Jahr 1984